Loup Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Loup Township (Buffalo County, Nebraska)
 Loup Township (Custer County, Nebraska)
 Loup Township (Merrick County, Nebraska)
 Loup Township (Platte County, Nebraska)